Брусилов, Алексей:

 Брусилов, Алексей Алексеевич (1853—1926) — русский и советский военачальник, командующий Юго-Западным фронтом, позднее Верховный главнокомандующий Русской армии в Первую мировую войну.
 Брусилов, Алексей Алексеевич (1887—1919) — офицер Русской императорской армии, командир полка РККА. Сын генерала Брусилова.
 Брусилов, Алексей Николаевич (1789—1859) — русский военачальник, генерал-лейтенант. Отец генерала А. А. Брусилова и вице-адмирала Л. А. Брусилова.